Die Ykkönen 2002 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 65. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 11. Mai und endete am 31. August 2002.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 9 Teams jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten spielten mit den vier schlechtesten Teams der Veikkausliiga in einer einfachen Runde insgesamt sechs Startplätze für die folgende Erstligasaison aus.

Die Teams auf den Plätzen Drei bis Neun spielten in der zweigeteilten Abstiegsrunde in einer einfachen Runde um den Klassenerhalt. Der Tabellenletzte stieg danach in die Kakkonen ab. Die beiden Zweit- und Drittletzten der Abstiegsrunde konnten sich über die Relegation den Klassenerhalt sichern.

Teilnehmer 
Hangö IK zog für diese Saison zurück und spielte stattdessen in der vierklassigen Kolmonen. Auch der FC Jokrut musste weichen. Das Farmteam vom FC Jokerit konnte nicht gleichzeitig mit dem Mutterverein in der Ykkönen spielen. Der FC Jokerit war aus der Veikkausliiga abgestiegen.

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Play-off-Runde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Veikkausliiga und die vier besten Mannschaften der Ykkönen nahmen teil. Sie erhielten wie folgt Bonuspunkte: Der Neuntplatzierte der Veikkausliiga erhielt drei Punkte, der Zehntplatzierte 2, der Elftplatzierte sowie die beiden Sieger der Ykkönen jeweils einen Punkt.

Abstiegsrunde

Gruppe Süd 
Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Gruppe Nord 
Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Relegation 

|}
Der FC Korsholm stieg ab, Oulu stieg auf. Die anderen sechs Klubs blieben in ihren bisherigen Ligen.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 2002 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002
2002